Towanda kan syfta på:

 Towanda, Illinois
 Towanda, Kansas
 Towanda, Pennsylvania